Die Saison 1995/96 war die 49. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Playoff-Baum

Runde 1

Runde 2 

Eine Finalrunde wurde nicht ausgetragen, da beide Halbfinalgewinner eine Liga-Qualifikation gegen den letzten der Nationalliga A spielten.

Liga-Qualifikation

Spiele

Tabelle 

Der HC La Chaux-de-Fonds stieg als Sieger der Liga-Qualifikation in die Nationalliga A auf. Lausanne HC stieg in die Nationalliga B ab.

Weblinks 
 

B1996
Eishockeysaison 1995/96